Seales ist der Familienname folgender Personen:

 Franklyn Seales (1952–1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Ray Seales (* 1952), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 Seals
 Seale